Heman (Hebreeuwse Bijbel), psalmdichter.
He-Man, actie- en tekenfilmfiguur.
Héman Verhuurservice, Nederlands verhuurbedrijf.